Příjmení Breton nosí více významných osobností:

 André Breton (1896–1966) – francouzský básník a prozaik
 Jules Breton (1827–1906) – francouzský malíř, představitel barbizonské školy a básník
 Lucien Petit-Breton (1882–1917) – francouzský cyklista přezdívaný Argentinec podle země, kde byl vychován

Externí odkazy